Odensvi socken kan referere til:
 Odensvi socken (Västmanland)
 Odensvi socken (Småland)